Intet har flere betydninger:
 Intet (begreb)
 Intet (bog) - ungdomsroman skrevet af Janne Teller fra 2000.
 Intet nyt fra vestfronten - (tysk: Im Westen nichts Neues) er en antikrigsroman, skrevet af tyskeren Erich Maria Remarque fra 1929.
 Intet nyt under solen - den første EP fra den danske rockgruppe Magtens Korridorer.
 Intetkøn - neutrum, grammatisk køn.